Empresario español, nacido en Barcelona en 1944, presidente fundador del Grupo tecnológico ICG Software.

Carrera profesional 
En 1982, después de una larga carrera profesional en cargos de responsabilidad de diferentes empresas, se incorpora en el sector de las nuevas tecnologías creando una red de establecimientos dedicados a la instalación, venta y mantenimiento de sistemas informáticos. 

En 1985 crea la marca ICG con el objetivo de fabricar soluciones tecnológicas para empresas de los sectores de la Hostelería y el Retail. En 1992 reestructuró el grupo e inició el proceso de fabricación de software de forma industrial, creando un canal de distribución de productos ICG en España. 

En 1995, después de un largo proceso de investigación, presentó una solución visual y táctil para el sector de la hostelería, lo que le llevó a iniciar un proceso de internacionalización, accediendo a nuevos mercados.

Reconocimientos 
 2010: Galardonado por "Amics de la Seu Vella" (Amigos de la Catedral Vieja) por su colaboración con el Consorcio del monumento histórico de la Seu Vella. 
 2010: Premio PIMEC a la mejor estrategia empresarial a través de la innovación y la internacionalización
 2011: Galardonado como “Gran Persona de Lleida” que otorga la Asociación “Armats de Lleida” por los valores de empresa, la competitividad y la internacionalización. 
 2011: Premio Liderazgo y Oportunidad 2010 que otorga la Diputación de Lérida.
 2013: Reconocimiento como patrocinador y colaborador destacado en la noche del tenis leridano. 
 2013: Premio Liderazgo Empresarial de los Premios Liderazgo 2013.
 2014: Premio de la JCI en la categoría Empresa y Territorio 2014.
 2015: Reconocimiento en el 26ª Encuentro Empresarial del Pirineo.
 2017: Premio a la transferencia tecnológica y de conocimiento.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web del Grupo ICG.

Empresarios de Cataluña
Nacidos en Barcelona